Petrovácz est un nom propre hongrois qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Ferenc Petrovácz (1944-2020), tireur sportif hongrois ;
  (1933-2007), écrivain, traducteur et rédacteur en chef hongrois.

Patronyme hongrois